Битва при Йемгуме (или Битва при Йеммингене) — сражение Восьмидесятилетней войны, состоявшееся 21 июля 1568 года между голландскими повстанцами и испанской армией во главе с герцогом Альба.

После того, как в битве при Гейлигерлее Людвиг Нассауский не смог захватить город Гронинген, повстанцы были отогнаны от города испанскими войсками и разбиты близ Йемгума.

Силы 
Испанская армия состояла из 12 000 пехоты (4 отряда), 3000 кавалеристов и нескольких пушек. Людвиг Нассауский располагал 10000 пехотинцев (2 отряда), примерно 2000 кавалеристов и 16 пушками.

Битва 
После трёхчасовой перестрелки армия Людвига оставила свои окопы и пошла в атаку на испанские позиции. Однако эффективный огонь артиллерии и натиск кавалерии заставил повстанцев с большими потерями спешно отступить к реке  Эмс.

Последствия 
19 мая 1571 года в Антверпене была воздвигнута статуя герцога Альба, отлитая из одной из захваченных при Йемгуме бронзовых пушек. В 1577 году статуя была уничтожена восставшей толпой.

Примечания

Литература 
 Laffin, John, Brassey’s Dictionary of Battles, Barnes & Noble, 1995.

Ссылки 
 The Battle of Jemmingen

Сражения по алфавиту
Сражения Испании
Сражения Нидерландов
Сражения в Нидерландах
Сражения XVI века
Нидерландская революция
1568 год в Нидерландах
1568 год
Сражения 1568 года
События 21 июля
Июль 1568 года